Дуви́ль-ан-Ож () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Дозюле. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14227.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 224 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 144 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 102 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 102 активных жителей работали 99 человек (53 мужчины и 46 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 42 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Дувиль-ан-Ож 

Коммуны департамента Кальвадос